2 miejscowości w Polsce:
 Ulejno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Ulejno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski